Il singolare del torneo di tennis Surbiton Trophy 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Taylor Dent che ha battuto in finale Neville Godwin 4-6, 7-63, 6-2.

Teste di serie 

 Gianluca Pozzi (semifinali)
 Byron Black (semifinali)
 Peter Wessels (secondo turno)
 Raemon Sluiter (secondo turno)

 George Bastl (secondo turno)
 Sargis Sargsian (quarti di finale)
 Sébastien Lareau (primo turno)
 André Sá (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Surbiton Trophy 2001